Abrothrix longipilis és una espècie de rosegador de la família dels cricètids que viu a l'Argentina i Xile.

longipilis